Le pointage est :

 En mécanique, le pointage est une opération d'usinage à l'aide d'une machine à pointer pour réaliser des perçages et alésages de précision.

 Dans la vie salariale, c'est l'action pour un salarié d'enregistrer, sur une pointeuse, ses coordonnées horaires sur son carton de pointage personnel.

 En panification, le pointage consiste, après l'arrêt du pétrin, au contrôle de la pâte et de ses caractéristiques afin de garantir la qualité du produit.

 Dans le domaine de l'armement, le pointage désigne le positionnement de l'arme dans le but d'atteindre une cible.

 En informatique, on peut utiliser un dispositif de pointage (par exemple une souris) pour indiquer sur l'écran de l'ordinateur où et comment on veut agir.
 En comptabilité le pointage compare les extraits de comptes réciproques de deux entités pour identifier les erreurs et les oublis.